Kolonja ima više značenja:
 Kolonja (Benevento)
 Kolonja (Ferara)
 Kolonja (Sondrio)
 Kolonja (Trento)